Sueño de amor peut faire référence à :
 Sueño de amor (1993), est une telenovela mexicaine de 1993.
 Sueño de amor (2016), est une telenovela mexicaine de 2016.